Vedra är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia da Coruña och regionen Galicien, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Vedra ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Vedra är huvudsakligen kuperad, men den allra närmaste omgivningen är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Vedra. Runt Vedra är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Santiago de Compostela,  km norr om Vedra. Omgivningarna runt Vedra är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Galicien